Biserica Reformată din Cluj-Napoca se poate referi la unul din următoarele edificii:
 Biserica reformată de pe Ulița Lupilor
 Biserica cu Cocoș
 Biserica reformată din Orașul de Jos
 Biserica reformată de pe Strada Horea

R